Васи́лий Кулико́в:
 
 Куликов, Василий Павлович (1892—1941) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.